Grillska huset kan syfta på:

Grillska huset – en byggnad vid Stortorget i Stockholm
Grillska huset – en numera riven byggnad i kvarteret Lejonet i Stockholm, se Torstensonska palatset

Se även 
Grillska gården, Örebro – en tidigare gård på Olaigatan i Örebro
Grillska gården – den enda bevarade stadsgården i Uppsala